

Integralne części wsi w Polsce 
 Fornale – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Fornale – część wsi Łostówka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie  Mszana Dolna